Илия Йосифов Йосифов е български резбар и строител от XIX век, работил в Източна Македония.

Биография 
Илия Йосифов е роден в неврокопското село Каракьой в 1878 година в семейството на резбаря Йосиф Йосифов. Работи в родния си край. Взима участие в построяването на църковните сгради „Свети Илия“ във Влахи, „Свети Димитър“ в Палат, „Покров Богородичен“ в Слатино, „Рождество Богородично“ в Симитли, Бистрица, „Св. св. Петър и Павел“ в Яково, Склаве, „Свети Димитър“ в Коларово. Изработва иконостаса за църквата „Света Неделя“ в Дебрене и участва в преустройството ѝ. Негово дело са царските двери на храма „Свети Димитър“ в Коларово. Резбована рамка от Илия Йосифов се пази в Рилския манастир.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Български дърворезбари
Родени в Каракьой
Български архитекти